Fabio Alejandro Delgado Tacán (Florida, Colombia; 28 de mayo de 1999) es un futbolista colombiano. Juega de defensa y actualmente milita en Santa Fe de la Categoría Primera A colombiana.

Selección nacional 
En 2019 es convocado por la Selección Colombia para jugar el Campeonato Sudamericano Sub-20 en Chile.

Participaciones en juveniles

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Enlaces externos 
Ficha en Soccerway

Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Cortuluá
Futbolistas del Independiente Santa Fe